Анга́ Дедри́к Бойата́ (; ) — бельгийский футболист, защитник клуба «Брюгге» и сборной Бельгии.

Биография 
Имеет конголезское происхождение.

Карьера

Клубная 
Бойата начал свою карьеру в молодёжной команде клуба «Брюссель», затем перешёл в «Манчестер Сити» в 2006 году. В составе клуба он одержал победу в финальном матче Молодежного кубка Англии по футболу. Он также стал игроком месяца английской Премьер-лиги в апреле 2009 года.

Его дебютом стала игра против «Мидлсбро» в Кубке Англии в январе 2010, которая закончилась со счётом 1:0. Дебют в лиге состоялся в игре против «Блэкберн Роверс», Бойата заменил Мартина Петрова на 86 минуте. А первым матчем в премьер-лиге для Дедрика стал выход на поле против «Халл Сити» 6 февраля 2010. Он был назван лучшим молодым игроком сезона 2009/10.

Дедрик забил гол 26 августа 2010 в плей-офф матче Лиги Европы УЕФА против команды «Тимишоара», это был его первый мяч за клуб. 

19 мая 2019 года было объявлено, что Дедрик присоединится к «Герте». 29 сентября 2019 года Бойата забил свой первый гол за клуб в матче против «Кёльна», который закончился победой со счетом 4:0. 

22 августа 2022 года Бойата подписал трехлетний контракт с бельгийским клубом «Брюгге».

В сборной 
Бойата сыграл 12 матчей за бельгийскую юношескую сборную до 19 лет, забив 2 гола. В молодёжной сборной Бельгии до 21 года Бойата дебютировал 3 марта 2010, когда его команда выиграла со счётом 1:0 у молодёжной сборной Мальты. Пятью месяцами спустя он получил своё первое приглашение во взрослую национальную сборную, когда он был вызван на товарищеский матч со сборной Финляндии.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Манчестер Сити»
 Чемпион Англии: 2013/14
 Обладатель Кубка Англии: 2010/11
 Обладатель Кубка английской лиги: 2013/14

 «Селтик»
 Чемпион Шотландии: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Шотландии: 2016/17, 2017/18
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2017/18

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Брюгге»